Селенское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование, входившее в состав Тёмкинского района Смоленской области России в 2004—2017 годах. 

Административный центр — деревня Селенки.

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 28 июня 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Павловское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 109,84 км²
 Расположение: центральная часть Тёмкинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Аносовским сельским поселением
 на северо-востоке — Батюшковским сельским поселением
 на востоке — с Павловским сельским поселением
 на юге — с Медведевским сельским поселением
 на западе — с Кикинским сельским поселением
 Крупные реки: Воря.
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма — Калуга, имеются станции: О.п. 39-й км, Засецкая.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Селенки
 Головкино, деревня
 Еськово, деревня
 Засецкое, деревня
 Колчужино, деревня
 Мотовилово, деревня
 Перетес, деревня
 Рамоны, деревня
 Степаники, деревня
 Федюково, деревня
 Шубкино, деревня
 Якшино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, льнопереаботка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Тёмкинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году